Bours ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Bours (Hautes-Pyrénées) in der Region Okzitanien
 Bours (Pas-de-Calais) in der Region Hauts-de-France

Bours ist ferner der Familienname von
 Johannes Bours (1913–1988), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Louise Bours (* 1968), britische Politikerin

Siehe auch:
 Bour
 Buhrs